Talon – pieniądz bezwalutowy,
 Talon – miejscowość we Francji,
 Talon – sposób smyczkowania w instrumencie smyczkowym,
 Talon – przejściowa jednostka walutowa wprowadzona do obiegu przez Bank Litewski.